Die Communauté d’agglomération du Boulonnais  ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2009 gegründet und umfasst 22 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Boulogne-sur-Mer.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Boulonnais
Département Pas-de-Calais
Gegründet 2000